Esistono due comuni francesi con questo nome

Sainte-Anastasie – Cantal
Sainte-Anastasie – Gard